Randolph es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Randolph (pueblo); o
  Randolph (villa).